Mistrzostwa Europy U-18 w Rugby 7 Kobiet 2016 – trzecie mistrzostwa Europy U-18 w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o zasięgu kontynentalnym organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej w Europie żeńskiej reprezentacji narodowej złożonej z zawodników do lat osiemnastu. Odbyły się w formie szesnastozespołowego turnieju rozegranego w dniach 10–11 września 2016 roku w Vichy.

Zawody zostały rozegrane w rozszerzonej do szesnastu zespołów obsadzie, po raz pierwszy pojawiły się także drużyny spoza Europy. Rywalizowały one w ramach jednej dywizji i rozstawione w niej na według wyników osiągniętych w ME U-18 2015. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników urodzonych w latach 1998–1999.

W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Czołowe dwa zespoły z każdej z grup awansowały do ćwierćfinałów, pozostałe walczyły zaś o Bowl. W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty miały być ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczów pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

W przypadku remisu w fazie pucharowej, organizowana miała być dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Jedynie mecz finałowy składał się z dwóch dziesięciominutowych części, w pozostałych zaś spotkaniach połowa meczu obejmowała siedem minut.

W zawodach zwyciężyła debiutująca na tej imprezie reprezentacja Francji.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

2016
2016 w rugby union
2016 we Francji
Rugby union we Francji
Vichy